El acrónimo TRT puede referirse a las siguientes acepciones:

Medios de comunicación
Corporación Turca de Radio y Televisión: Ente de radiodifusión pública de Turquía, conocido como TRT. Entre sus canales están:

Televisora Regional del Táchira: Canal de televisión regional para el Estado venezolano de Táchira.

Otros
Thai Rak Thai: Partido político de Tailandia.
Transportes Regionales de Tabasco: Línea de autotransporte en mexicano.
Terapia de Reemplazo de Testosterona: Tratamiento hormonal para hombres con hipogonadismo (índices bajos de testosterona de duración continuada).